

Persone 
 Denny Cordell – produttore discografico inglese
 Frank Cordell – compositore e direttore d'orchestra britannico
 Linda S. Cordell – archeologa e antropologa statunitense
 Phil Cordell – musicista e compositore britannico

Altro 
 Cordell – nome proprio di persona inglese maschile
 Cordell – comunità non incorporata nella del Kentucky, negli Stati Uniti d'America
 Cordell Bank National Marine Sanctuary – area marina protetta dell'Oceano Pacifico
 Cordell–Lorenz Observatory – osservatorio astronomico di Sewanee, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Cordel